Пауло Сержио (Паулу Сержиу; ) — португальское и бразильское имя, может использоваться как спортивный псевдоним.

 Пауло Сержио (Пауло Сержио де Оливейра Лима; род. 1954) — бразильский футболист.
 Пауло Сержио (Пауло Сержио Сильвестре ду Насименто; род. 1969) — бразильский футболист, чемпион мира 1994 года.
 Пауло Сержио (Пауло Сержио Роша; род. 1978) — бразильский футболист.
 Пауло Сержио (Пауло Сержио Луис де Соуза; род. 1989) — бразильский футболист.

См. также 
 Виола (Пауло Сержио Роза; род. 1969) — бразильский футболист, чемпион мира 1994 года.
 Паулиньо (Пауло Сержио Бетанин; род. 1986) — бразильский футболист.